Nynäshamn (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Nynäshamn (stad), de hoofdstad van deze gemeente.